Казаналипов — дагестанская фамилия. Наиболее известные носители:

 Казаналипов, Асельдер (1855 год — 1928 год) — видный общественно-политический деятель Дагестана. Участник подавления восстания горцев в Дагестане в 1877 году, участник Ахал-текинской экспедиции в (1879—1881). 
 Казаналипов, Муртазали Расулович (1964 — 1999) — участник Дагестанской войны, Герой Российской Федерации.